BTC kan syfta på:

 BTC – den största teleoperatören i Bulgarien, se Bulgarian Telecommunications Company
 BTC – valutakod för bitcoin